Юша — многозначный термин.

Фамилия 
Юша, Жанна Монгеевна (род. 1972) — российский фольклорист, этнограф, тувиновед.

Топоним 
Юша — горный хребет на Южном Урале.